Sants:
 Albà de Verulamium, màrtir britànic del .
 Albà de Magúncia, bisbe alemany.
Música:
 Cant d'albades, variant del Cant valencià d'estil.
Toponímia
 Mont Albà, la muntanya més alta de la serralada de les muntanyes Albanes, a Itàlia.
Onomàstica
 Toni Albà, còmic, actor i director català

Vegeu també 
 L'Albà, poble d'Aiguamúrcia (Alt Camp)